Trutören is de naam van twee eilanden van Zweden
Trutören (Sandön) en
Trutören (Hindersön); beide in de Lule-archipel.